Ста́рое Село́ — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Расположена в центральной части области в 41 км к северо-востоку от Сафонова, в 14 км к северу от автомагистрали , на берегу реки Вязьма. Административный центр Старосельского сельского поселения.

Достопримечательности 
 Скульптура на братской могиле 328 воинов Советской Армии, погибших в 1941—1943 гг.
 Церковь Вознесения, 1820 г.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Населённые пункты Сафоновского района